Surrey, Anglaterra
 Surrey (Colúmbia Britànica), Canadà
 Surrey (Dakota del Nord), Estats Units
 Comtat de Surrey (Jamaica)